Cairns est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Cairns, ville côtière de l’état de Queensland en Australie.
 Région de Cairns, zone d'administration locale de la région du Far North Queensland en Australie, dont Le centre administratif est la ville de Cairns.
 Twin Cairns Island, île du Canada dans le territoire fédéral de Nunavut.

Patronyme 

Noblesse anglaise
Les  est une famille aristocratique anglaise qui comprend :
 Hugh Cairns (1819-1885),  de Cairns, Lord grand chancelier anglais ;
  (1861-1890),  de Cairns, aristocrate anglais ;
 Herbert John Cairns (1863-1905),  de Cairns, militaire anglais ;
  (1865-1946),  de Cairns, aristocrate anglais ;
  (1909-1989),  de Cairns, amiral anglais ;
  (1939-),  de Cairns, homme d’affaires anglais.
Autres personnalités
  (1917-1992), joueur de rugby australien ;
 Alun Cairns (1970-), homme politique britannique ;
 Andy Cairns (1965-), guitariste et chanteur irlandais, leader du groupe 
 Ann Cairns (1958-), dirigeante d’entreprise anglaise ;
 Ben Cairns (1985-), joueur de rugby écossais ;
  (1925-), footballeur canadien ;
  (1970-), joueur de cricket néo-zélandais ;
 
  (1955-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Eric Cairns (1974-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1857-1896), comédien britannique et sud-africain et artiste de music hall ;
  (1913-1944), militaire britannique médaillé de la Croix de Victoria ;
 Graham Cairns-Smith (1931-2016), chimiste et biologiste moléculaire britannique ;
  (1957-), musicien néo-zélandais ;
  (1989-), homme politique irlandais ;
 Hugh Cairns (1896-1918), militaire anglo-canadien ;
  (1952-), surfeur australien ;
  (1989-), gymnaste britannique ;
  (1914-2003), homme politique australien ;
  (1922-2018), biochimiste britannique ;
  (1929-1984), homme politique australien ;
  (1937-), footballeur anglais ;
 Krysty Wilson-Cairns (1987-), scénariste écossaise ;
  (1949-), joueur de cricket néo-zélandais ;
 Leah Cairns (1974-), actrice canadienne ;
 Mark Cairns (1967-), joueur de squash anglais ;
  (1969-), footballeur écossais ;
 Matt Cairns (1979-), joueur de rugby anglais ;
 Michelle Cairns (1976-), coureuse de BMX américaine ;
 Paul Cairns (-), guitariste britannique ;
  (1988-), actrice britannique ;
  (1984-), joueur de golf zimbabwéen ;
  (1919-1965), actrice américaine ;
  (1954-), poète américain ;
 Tommy Cairns (1890-1967), footballeur écossais ;
 Stephen D. Cairns (1949-), zoologiste américain ;
  (1962-), écrivain britannique ;
 William Cairns (1828-1888), administrateur colonial britannique qui a donné son nom à la ville australienne de Cairns.

BD 
 Les Cairns rouges, quatrième tome de la série de bande dessinée Seuls de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti sorti en 2009.

Astronomie 
 Cairns, cratère de Mars.

Divers 
 Groupe de Cairns, organisation internationale créée en août 1986 à Cairns en Australie, réunissant la plupart des pays en développement qui sont exportateurs de biens agricoles.
 The Cairns Post, journal quotidien australien publié à Cairns, dans l'État du Queensland.
 Ironman Cairns, compétition de triathlon créée en 2012 et qui se tient à Cairns en Australie ;
 Cairns Taipans, club australien de basket-ball de la ville de Cairns.

Patronyme anglais